

Anni 
 12 – anno del I secolo d.C.
 12 a.C. – anno del I secolo a.C.

Cinema 
 12 – film di Nikita Mikhalkov del 2007

Matematica 
 12 – numero naturale

Musica 
 12 – album dei The Notwist del 1995
 12 (American Song Book) – album di Mina del 2012